Малый Аллагуват (Кесе Аллағыуат) — микрорайон города Салавата в Башкортостане, Россия. Упразднённое село Стерлитамакского района, включенное в состав Салавата в 1978 году.

История 
Основано в 1926—27 на территории Стерлитамакского кантона жителями с. Аллагуват того же кантона.

К 1978 относилось к Наумовскому сельсовету  Стерлитамакского района.

Население 
В 1939—655; 1959—1229 человек.

Ссылки 
Малый Аллагуват на 2gis

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, упразднённые в 1978 году
Микрорайоны Салавата
Населённые пункты, вошедшие в состав Салавата
Исчезнувшие населённые пункты Стерлитамакского района